Pietrzyk ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Pietrzyk (1949–2021), polnischer General und Diplomat
 Jerzy Pietrzyk (* 1955), ehemaliger polnischer Sprinter

sowie ein Ort in Polen, Pietrzyk (Gmina Lutocin)

Siehe auch:
 Petrick
 Petrik